Командный чемпионат России по спидвею — годовой цикл соревнований среди спидвейных клубов России. Проводится по открытой системе, поэтому в чемпионате также участвовали клубы с Украины и из Латвии.

Регламент чемпионата неоднократно менялся: в 1993 году чемпионат проводился по системе из 3 отборочных раундов, 2 полуфиналов и финала, с 1994 было решено перейти на 2-круговую систему, однако в 2002, 2008, 2015-2016 и 2020 годах было проведено 4 круга.

Различные изменения претерпевала и сетка заездов (так, в 2001 году гонка состояла из 18 заездов вместо классических 15), и состав участников — в 1995—2001, 2005—2008, 2011-2012, 2014 и 2019-2020 гг. правилами разрешалось привлечение гонщиков-легионеров. В 2011-2012 и с 2017 гг. также разрешалось разовое использование джокера (гонщика, чьи очка умножались на 2) командой, проигрывающей по ходу встречи 6 и более (2011) или 8 и более (2012, с 2017) очков.

Призёры

Медальный зачёт 

Кроме команд-медалистов, в чемпионате России также выступали команды Сибирь (Новосибирск), Старт (Уссурийск), Урал (позже Меткор — Стерлитамак), Мега-Лада-2 (Тольятти), Приморье (Владивосток), СТМК Турбина (Балаково) и украинские команды Шахтёр (Червоноград), Ураган и Украина (Ровно), вне зачёта также команды Старт-2 (Уссурийск) и Дружба (сборная).

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею